

Cinema 
Il mago - L'incredibile vita di Orson Welles (Magician: The Astonishing Life and Work of Orson Welles) – documentario del 2014 diretto da Chuck Workman

Fumetto 
 Il Mago (rivista) – rivista italiana di fumetti
Il mago (fumetto argentino) – fumetto argentino di Ricardo Barreiro ed Enrique Alcatena
 Il mago (La torre nera) (The Sorcerer) – fumetto della serie La torre nera

Letteratura 
 Il mago (The Wizard) – romanzo di H. Rider Haggard del 1896
 Il mago (The Magician) – romanzo di William Somerset Maugham del 1908
 Il mago (The Gaunt Stranger) – romanzo di Edgar Wallace del 1925, n. 76 de I Classici del Giallo Mondadori
 Il mago (The Magus) – romanzo di John Fowles del 1966
 Il mago di Earthsea (A Wizard of Earthsea), noto anche con il titolo Il mago – romanzo del 1968 di Ursula K. Le Guin
 I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale - Il mago (The Magician) – romanzo di Michael Scott del 2009
 Il mago (The Magicians) – romanzo di Lev Grossman del 2009, vincitore del Premio Alex nel 2010

Televisione 
Il mago (The Magician) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1973 al 1974
Il mago (The Wizard) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1987
 Il mago – film per la televisione del 1990 diretto da Ezio Pascucci

Musica 
Il mago – singolo di Mudimbi del 2018

Altro 
 Il Mago o Il Bagatto – carta degli arcani maggiori dei Tarocchi